Вячесла́в Все́володович Коко́рин (30 мая 1944, Улан-Удэ — 5 октября 2017) — советский и российский театральный режиссёр, актёр, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006). Член Президиума Ассоциации MISHA (США).

Биография 
Родился 30 мая 1944 года в Улан-Удэ.

 1962—1963 годы — Белорусский театрально-художественный институт, актёрский факультет.
 1963—1966 годы — военная служба: авиационные войска Закарпатья.
 1966—1967 годы — Белорусский театрально-художественный институт, актёрский факультет, выпускник.
 1967—1971 годы — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, режиссёрский факультет, мастерская В. Андрушкевича, выпускник.
 1974—1975 годы — Высшие режиссёрские курсы (Москва), художественный руководитель курса — А. А. Гончаров.
 1981 год — Первый спектакль «Продавец дождя», Иркутский драматический театр имени Н. П. Охлопкова.
 1982—1988 годы — главный режиссёр Иркутского ТЮЗа.
 2001—2006 годы — художественный руководитель Екатеринбургского ТЮЗа.
 2006—2017 годы — художественный руководитель Нижегородского ТЮЗа.

Прах развеян над озером Байкал.

Постановки в театре 
 «Гори, гори, моя звезда» (Ю. Дунский, М. Фрид, А. Митта), Иркутский ТЮЗ.
 «Предместье» (А. Вампилов), Иркутский ТЮЗ.
 «Коттедж» (Ю. Князев), Центр Юджина О’Нила, США.
 «Московские кухни» (Ю. Ким), Омский театр драмы.
«Гарольд и Мод» (К.Хигинс), Омский театр драмы.
«Утиная охота» (А.Вампилов), Омский театр драмы.
 «Собаки» (К.Сергиенко), Кукольный театр Улан-Удэ.
 «Ревизор» (Н. Гоголь), Краковский театр.
 «Шантеклер» (Э. Ростан), Фрайбургский театр.
 «Каштанка» (А. Чехов), Екатеринбургский ТЮЗ.
 «Очень простая история» (М. Ладо), Екатеринбургский ТЮЗ.
 «Король умирает» (Э. Ионеско), Омский театр драмы.
 «Изображая жертву» (Братья Пресняковы), Екатеринбургский ТЮЗ.
 «Последние» (М. Горький), Нижегородский ТЮЗ.
 «Ангелочек» (Л. Бэрфус), Нижегородский ТЮЗ.
 «Снежная Королева» (Е. Шварц), Нижегородский ТЮЗ.
 «Новогодний бал для Золушки» (В. Илюхов), Нижегородский ТЮЗ.
 «Слон Хортон» (Д. Сьюз), Нижегородский ТЮЗ.
 «Бременские музыканты» (В. Ливанов, Ю. Энтин), Нижегородский ТЮЗ.

Театральная педагогика 
 С 1982 года Вячеслав Кокорин занимается театральной педагогикой:
 Вильнюсская Консерватория — мастер курса на театральной кафедре;
 Иркутское театральное училище — мастер курса;
 2002—2006 годы — Екатеринбургский государственный театральный институт — мастер курса;
 Проводил мастер-классы во многих городах России и за рубежом: во Франции, Германии, Швейцарии, США, на Кубе, в Сенегале, Польше.
 1993—2001 годы — ежегодная «Байкальская театральная школа» с участием стажеров из России, США, Испании, Японии, Дании, Голландии, Англии, Финляндии, Германии.
 Участие в международных конференциях по методу Михаила Чехова:
 1994 год — Москва,
 1996 год — Берлин,
 1998, 1999, 2007 годы — Нью-Йорк.
 2012 — Копенгаген — Международная театральная — образовательная программа OPEN WORKSPACE при Датском театре TELLtoJOY.

Признание 
 1984 год — Диплом конгресса АССИТЕЖ за спектакль «Гори, гори, моя звезда» (Ю. Дунский, М. Фрид, А. Митта).
 1987 год — Спектакль «Предместье» — лучший на Вампиловском фестивале (Иркутск).
 2003 год — Спектакль «Каштанка» — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (Москва).
 2006 год — Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
 2006 год — Член жюри Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (Москва).
 2007 год — спектакль «Последние» — лауреат Международного фестиваля «Голоса истории» (Вологда), номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» (Москва).
 2007 год — спектакль «Слон Хортон» — лауреат Фестиваля спектаклей для детей «Я—мал, привет!» (Новый Уренгой)
 2009 год — лауреат премии имени Станиславского в номинации «Лучший театральный педагог».

Примечания

Литература 
 Виталий Венгер. Я верю в театр Кокорина //Виталий Венгер. Монолог актёра: История жизни на сцене. — Иркутск, 1998. — (О Вячеславе Кокорине — СС.339-347). — ISBN 5-7971-0023-1
 Светлана Жартун. Возмутитель спокойствия //Жартун С. Времён связующая нить. — Екатеринбург, 2010. — (О режиссёре В. Кокорине — СС.73-93). — ISBN 978-5-94535-113-4

Ссылки 
 Личный сайт режиссёра Кокорина Вячеслава Всеволодовича
 Вячеслав Кокорин, сайт Нижегородского ТЮЗа
 Встреча на Чистых прудах: Вячеслав КОКОРИН ставит «Бульварный роман» — ВСП: 27.06.1997
 Все мы немножко … каштанки — ВСП: 26.03.1998.
 «Территория Свободы»: расставаясь, не прощаемся — Лейла Мустафаева, ВСП: 11.08.1999.
 Есть в Иркутске новый храм! — Елена Трифонова, ВСП: 12.09.2000.
 «Но что-то все-таки не так» — Валентин Распутин, ВСП: 20.04.2002.
 Вечный странник Кокорин — Светлана Мазурова, ВСП: 23.10.2004.
 Святочный рассказ — Анатолий Кобенков, ВСП: 13.01.2005.
 Плавящийся потолок: «Последние» Вячеслава Кокорина в Нижегородском ТЮЗе — Павел Руднев, Культура, № 13(7574), 5-11.04.2007 г.
 «Над гнездом кукушки» — Олег Быков, ВСП: 29.01.2008.
 Выпал из гнезда: Вячеслав Кокорин оставил Иркутск, едва начав работать над спектаклем — Юлия Сергеева, ВСП: 22.03.2008
 Повышение квалификации с алхимическим уклоном — «Молодая Сибирь — Новая Сибирь»: № 51(886), 13.11.2009.
 В южно-сахалинском Чехов-центре состоялась премьера спектакля по пьесе Дороты Масловской — Сахалин. инфо, 16.02.2010
 В. В. Кокорин «Алхимия восприятия» — видеофрагмент мастер-класса — Интернет-публикация Константина Демидова 
 Фантомы и реалии — Людмила Киякова, Уральский шахтёр: 27.11.2010
 Вячеслав Кокорин поставит в Молодёжном театре Алтая «Бумбараш» — КП: 11.02.2011.
 Человек с сюжетом — Елена Орлова, Областная газета: 01.06.2012
  — OPEN WORKSPACE on Michael Chekhov with Slava Kokorin
  На уход Мастера. Иван Вырыпаев — памяти Вячеслава Кокорина. — Colta.ru. 6 октября 2017.

Выпускники Белорусской академии искусств
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Преподаватели Екатеринбургского театрального института